Büro steht für:

 Büro, Raum für Verwaltungstätigkeiten
 Büro 610, Chinesische Institution
 Müllers Büro, österreichische Filmkomödie von Niki List und Hans Selikovsky (1986)
 Kina-Büro, Organisation zur Verwaltung der Chinarindenproduktion

Das Büro steht für:

 Das Büro (Roman), Romanzyklus von J. J. Voskuil (1996–2000)
 Das Büro, früherer deutscher Titel von The Office (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Comedyserie (2005–2013)
 Das Büro (Fernsehserie, Deutschland), deutsche Comedyserie

Siehe auch
 Büro, Büro
 Buero
 Buro
 Londoner Büro
 Astronomisches Büro
 Evangelisches Büro
 Topographisches Büro
 Katholisches Büro
 Das juristische Büro